Berenice kan bertrekking hebben op:

koninginnen uit het huis van de Ptolemaeën:
 Berenice I, moeder van Magas van Cyrene, en vrouw van Ptolemaeus I.
 Berenice Syra, dochter van Ptolemaeus II Philadelphus.
 Berenice II, meest bekende Berenice, dochter van Magas can Cyrene, en vrouw van Ptolemaeus III Euergetes I.
 Berenice III, dochter van Ptolemaeus IX Soter II. 
 Berenice IV, dochter van Ptolemaeus XII Neos Dionysos, en een oudere zus van Cleopatra VII.